Джо Пери може да се отнася за:

 Джо Пери (снукър), състезател в областта на снукъра
 Джо Пери (музикант), музикант